Guillem Ramon I de Castellvell, Senyor de Castellví de Rosanes (1095- 1126) 
 Guillem Ramon II de Castellvell, Senyor de Castellví de Rosanes (1126-1166)
 Guillem Ramon de Cerdanya o Guillem I de Cerdanya (~ 1068 - 1095), comte de Berga (1068-94), de Cerdanya, de Confelent (1068-94) i Senescal de Barcelona
 Guillem Ramon de Gironella (segona meitat del ), trobador de Gironella
 Guillem Ramon I de Montcada el Gran Senescal (?-1173), senescal de Barcelona (1130-1173) i senyor de Tortosa, Sentmenat, Arraona, Peníscola i Carles i Castlà de Lleida
 Guillem Ramon I de Montcada i de Bearn, vescomte de Bearn
 Guillem Ramon II de Montcada (Segle XII - 1228), baró d'Aitona i senescal de Barcelona, fou un noble
 Guillem Ramon V de Montcada i d'Alagó (Sicília,  - Ciminna, Sicília, 1466/68), baró de Caltanissetta
 Guillem Ramon de Montcada i d'Alagón-Espés-Castre (? - 1670), marquès d'Aitona, baró de Castre i Gran d'Espanya
 Guillem Ramon VIII de Montcada (Madrid, 1674 -València, 1727), noble i militar borbònic
 Guillem Ramon de Mont-rodon, abat de Sant Quirze de Colera (1522 -1533)
 Guillem Ramon de Santcliment (Catalunya,  - Praga, 1608), ambaixador i cavaller català del llinatge dels Santcliment
 Guillem Ramon de Vich i Vallterra (València, 1460/1470 — Veroli, Laci, 1525), cardenal Valencià